Sir Alan Cunningham – generale britannico durante la seconda guerra mondiale
 Allan Cunningham – scrittore e giornalista scozzese
 Allan Cunningham – botanico ed esploratore inglese